

Кабаново — присілок, Богородський міський округ, Московська область
 Кабаново — село, Єльниківський район, Мордовія
 Кабаново — присілок, Ігринський район, Удмуртія
 Кабаново — присілок, Кропивинський округ, Кемеровська область
 Кабаново — село, Усть-Калманський район, Алтайський край
 Кабаново — селище, Шумерлинський район, Чувашія